Dybvad kan henvise til flere stednavne i Danmark:

 Dybvad – en bebyggelse i Skæve Sogn, Frederikshavn Kommune
 Dybvad Gods – et ejerlav og en landbrugsejendom i Gosmer Sogn, Odder Kommune
 Dybvad (Rise Sogn) – en bebyggelse i Rise Sogn, Aabenraa Kommune
 Dybvad Hovedgård – en hovedgård i Vendsyssel

Som efternavn henviser det til blandt andre:
 Jørgen Dybvad
 Christoffer Dybvad
 Tobias Dybvad
 Kaare Dybvad

Danske efternavne